Палус:
  — географический регион в штатах Айдахо, Орегон и Вашингтон (США).
 Палусы — индейское племя.
  — город в округе Уитмен, штат Вашингтон (США).
 Палус (река)